Die Molinari Players Championship 2017 war ein Poolbillardturnier in der Disziplin 8-Ball, das vom 14. bis 17. Januar 2017 im Steinway Billiards im New Yorker Stadtteil Astoria in den USA stattfand. Es war das erste Turnier der World Pool Series.

Sieger wurde der Russe Ruslan Tschinachow, der im Finale den Philippiner Lee Van Corteza mit 16:6 besiegte. Den dritten Platz belegten Johann Chua und der Engländer Darren Appleton, der auch Organisator der Turnierserie ist. Die beiden deutschen Teilnehmer Ralf Souquet und Thorsten Hohmann erreichten das Achtelfinale.

Das parallel stattfindende Challengeturnier, die Cheqio Challenge, gewann der Spanier Francisco Sánchez im Finale gegen den Engländer Imran Majid.

Preisgeld

Turnierplan

Erste Runde bis Achtelfinale

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Viertelfinale bis Finale

Weblinks 
 Molinari Players Championship 2017 bei azbilliards.com
 Molinari Players Championship 2017 bei sixpockets.de

Einzelnachweise 

World Pool Series
Poolbillardveranstaltung 2017
Steinway Billiards